Llanos – formacja roślinna.
 Llanos – kraina geograficzna.
 Llano Estacado – płaskowyż i region w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych
 Llano – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Llano.
 Llano (hrabstwo) – hrabstwo w stanie Teksas w USA.